Aasgarnalen (orde) (Mysida), een orde van de Peracarida
 Aasgarnalen (familie) (Mysidae), een familie binnen deze orde